Рифхат Мухамедович Арсланов (; род. 8 августа 1946, Уфа) — художник, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999) и Башкирской АССР (1989), народный художник Республики Башкортостан (2013), член Союза художников России и Республики Башкортостан, член театральных деятелей России, профессор Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова.

Биография 
Рифхат Мухамедович Арсланов родился в Уфе в 1946 году. Отец, Арсланов, Мухамед Нуриахмедович, народный художник Республики Башкортостан, работал в Башкирском государственном театре оперы и балета. Мать, Салигаскарова Магафура Галилулловна, оперная певица 1940—1970-х годов.

Профессиональное академическое образование Рифхат Арсланов получил в Московском художественном институте им. Сурикова (класс профессора, академика М. М. Курилко и профессора М. Н. Пожарской) в 1978 г. Стажировался в ГАБТ под руководством Н. Н. Золотарева.

С 1968 года работает в Башкирском государственном театре оперы и балета.

Арсланов Р. М. — один из ведущих художников Башкортостана. Его работы хранятся в Башкирском художественном музее им. М. Нестерова, в музее им. А. А. Бахрушина, в музее им. М. Глинки, в дирекциях выставок СССР, России, в музеях США, Канады, Испании, Германии и зарубежных частных коллекциях.

Творческую деятельность художник совмещает с педагогической, являясь профессором Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова и заведующим кафедрой Академии ВЭГУ (Уфа). На кафедре живописи УГИИ работает с 1978 г.

Рифхат Арсланов — заслуженный деятель искусств РФ и РБ, член Союза художников Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Ученики 
Лауреат международных фестивалей — Байрамгулов В.; премии СХ РФ — Хисматуллина А. Дипломант международных и всероссийских выставок, член Союза художников РФ, худ.-постанощик БАТД им. Гафури — Арсланова Д. Иванов Е. — заслуженный деятель искусств РФ; Габидуллина Н. — член Союза художников РФ, главный художник, художник-постановщик НМТ Уфы; Гизатуллин Э. — сценограф ГАБТ (Москва); Гилязева Ю. — художник НМТ; Шаихрисламова Д. — худ. Башкиностудии; Юлаева А. — художник Драматического театра г. Бугульма; Мухаметшин С. — художник Башкирского Телевидения.

Творчество 
Оформил оперы: «Фра-Дьяволо» Д. Обера, «Фауст» Ш. Гуно, «Максимка» Б. Терентьева, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П. Чайковского, «Салават Юлаев» и «Акмулла» З. Исмагилова, «Нэркэс» Х. Ахметова, «Дон Паскуале» Г. Доницетти, «Дауыл» Р. Муртазина; мюзиклы «Бременские музыканты» Г. Гладкова, «Биндюжник и король» А. Журбина; балеты: «Маугли» М. Ахметова, «Легенда о курае» Р. Хасанова, «Орфей» Е. Фомина, «Сестра Керри» Р. Паулса, «Тиль Уленшпигель» Р. Штрауса, «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова, «Черноликие» Х. Заимова, А. Чугаева, «Пахита» Л. Минкуса, «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно; хореографические миниатюры: «Пьяный Силен» О. Нуссио, «Наваждение» М. Равеля, «Па-де-катр» Ц. Пуни. Поставил более 100 спектаклей на сценах драмтеатров Башкортостана, России и стран СНГ.

Среди последних работ Арсланова на сцене Башкирского театра оперы и балета — спектакли «Кахым-туря» (2002), «Сильва» (2005), «Акмулла» (2006), «Золотой цыплёнок» (2008), «Вальпургиева ночь» (2010), «Кодаса»(2010), «Хрустальная туфелька»(2011), «Салават Юлаев» (2016), «Журавлиная песнь» (2017).

Выставки 
 Республиканские выставки, Уфа, 1970, 1974, 1976, 1977.
 Выставка произведений художников 3-х зон, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, Москва, 1971.
 Выставка произведений художников автономных республик РСФСР, Москва, 1971.
 Выставка «Художники театра и кино РСФСР».Всероссийская выставка. Ленинград, (Центральный выставочный зал «Манеж», 1974.
 Зональная выставка «Урал социалистический», Уфа, 1974.
 «Итоги сезона». Всероссийская выставка произведений художников театра. Москва, (Центральный выставочный зал), 1974.
 Всероссийская выставка «Советская Россия», Москва, 1975.
 «Пражская квадриеннале». Международная выставка сценографии. Прага,Чехословакия, 1975.
 Выставка «Слава труду», Москва. 1976.
 Всероссийская молодёжная выставка, Москва, 1976.
 Всесоюзная молодёжная выставка, Москва, 1976.
 Всероссийская выставка «60 лет Октября», Москва, 1977.
 Международная выставка сценографии. Загреб,Югославия, 1978.
 Всесоюзная выставка произведений художников театра, кино, телевидения. Москва, Центральный выставочный зал, 1979.
 «Художники театра Башкирской АССР».Республиканская выставка. Москва, Всероссийское театральное общество, 1979.
 Зарубежная передвижная выставка произведений художников театра и кино РСФСР. Варшава, Польша; Хельсинки, Финляндия, 1983.
 Персональная выставка сценографии. Ульяновск, (Ульяновский областной драматический театр), 1984.
 «Художники театра и кино». Всероссийская выставка. Казань, Центральный выставочный зал союза художников ТАССР, 1985.
 Персональная выставка к 40-летию со дня рождения (сценография, живопись). Уфа, Республиканский русский драматический театр, 1986.
 «Советские театральные художники». Зарубежная выставка. Нови-Сад,Югославия, 1987.
 Всесоюзнвя выставка произведений художников театра и кино, посвящённая 70-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. Москва,Центральный дом художника, 1987.
 Персональная выставка(живопись, сценография). Уфа, Уфимская художественная галерея, 1994.
 Персональная выставка живописи. Уфа, Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валеди, 1994.
 Персональная выставка живописи, в рамках произведений художников-башкир, посвящённая l Всемирному курултаю башкир. Уфа, Башкирский театр оперы и балета, 1995.
 Персональная выставка живописи и сценографии; совместно с Арслановой Дианой Рифхатовной. Уфа, Галерея современного искусства, 1995.
 Выставка произведений художников-башкир, посвящённая I Всемирному курултаю башкир. Первая выставка ТО «Артыш». Уфа, Уфимская художественная галерея, 1995.
 III выставка ТО «Артыш», посвящённая годовщине I Всемирного курултая башкир. Уфа, галерея современного искусства Урал Республиканский центр народного творчества Республики Башкортостан, 1996.
 «„Артыш“ в Магнитогорске». IV выставка ТО «Артыш». Магнитогорск, Магнитогорская картинная галерея, 1996.
 V выставка ТО «Артыш», посвящённая презента- ции краткой энциклопедии «Башкортостан». ДК «Нефтяник» (ныне — ГК3 «Башкортостан»), 1996.
 «„Артыш“ в Казани». VIII выставка ТО «Артыш». Казань, Центральный выставочный зал союза художников Республики Татарстан, 1997.
 «„Артыш“ в Набережных Челнах». IX выставка TО «Артыш». Набережные Челны, картинная галерея Республики Татарстан, 1997.
 Персональная выставка к 85-летию М. Н. Арсланова и 50-летию Р. М. Арсланова (живопись, сценография; совместно с М. Н. Арслановым, сценография). Уфа, Башкирский государственный художественный музей им. М. В. Нестерова, 1998.
 Персональная выставка живописи. Уфа, выставочный зал Башкирского театра оперы и балета, 1999.
 Выставка произведений художников-сценографов Республики Башкортостан в рамках III Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык». Уфа, уфимская художественная галерея, 2000.
 «Мой Башкортостан». XIII выставка ТО «Артыш» в рамках Республиканской гала-выставки произведений художников Башкортостана, посвящённой II Всемирному курултаю башкир, Уфа, Уфимская художественная галерея, 2002.
 Персональная выставка живописи, Уфа, Центральный офис Социнвестбанка, 2003.
 Персональная выставка(живописи и сценографии) к 60-летию со дня рождения. Уфа, Башкирский государственный художественный музей им. М. В. Нестерова, 2009.
 Персональный модуль (сценография, живопись) в рамках выставки произведений М. Н. Арсланова (сценография) и совместно с Д. Р. Арслановой (сценография, живопись). К 100-летию со дня рождения М. Н. Арсланова. Уфа, Башкирский государственный художественный музей им М. В. Нестерова, 2010.
 «Башкирская сюита» (живопись). Творческий проект на соискание Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева. Уфа, выставочный зал «Эрмитаж» Башкирский театр оперы и балета, 2010.
 Совместно с учениками- студентами-сценографами кафедры живописи ФИИ УГАИ им. Загира Исмагилова. Уфа, выставочный зал «Эрмитаж» Башкирский театр оперы и балета, 2010.
 Персональная выставка к 65-летию со дня рождения (живопись, сценография). Уфа, Уфимская художественная галерея, 2011.
 Межрегиональная выставка произведений художников театра и кино. Екатеринбург, ЕО ВТОО (союза художников России), 2011.
 «Сценография музыкального театра». Ретроспективная выставка произведений художников-сцнографов РБ, посвящённая 75-летию Башкирского государственного театра оперы и балета. Уфа, выставочный зал «Эрмитаж» Башкирский театр оперы и балета, 2012.
 Межрегиональная выставка «Урал-XI» (2013, Тюмень).
 Персональный модуль (живопись) в экспозиции выставки в рамках художественного форума «АРТ УФА — 2015». Уфа, ВДНХ-ЭКСПО, 2015.
 Персональная выставка «Отражение», Москва, выставочный зал союза художников России, 2017.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР (1989)
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999)
 Золотая медаль «За вклад в отечественную культуру» (2011)
 Орден «Служение искусству» I степени (2011)
 Золотая медаль ВТОО Союз художников Российской Федерации (2011)
 Народный художник Республики Башкортостан (2013)
 Премия имени Салавата Юлаева (2018)

Примечания

Литература 
 БСЭ, т. 3, раздел «Башкирская АССР». Изд. Советская энциклопедия, Москва, 1970.
 Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина, Башкирское книжное издательство, Уфа-1979
 БСЭ, т. 3, раздел «Башкирская АССР». Изд. Советская энциклопедия, Москва, 1970.
 История Уфы. Сб. статей, гл. 10. Башкирское книжное изд., Уфа, 1970. Альбом "Центральный музей им. А. А. Бахрушина. Изд. «Изобразительное искусство», Москва, 1971.
 «50 лет советского искусства. Художники театра.» Изд. «Советский художник»,
 Москва, 1969.
 Альбом «Урал социалистический». Изд. «Художник РСФСР», Ленинград, 1975.
 Журнал «Советская музыка», 1964, № 3. Н. Шумская: Страшщы живой летописи.
 Журнал «Искусство», 1961, № 1. Художники о себе.
 Журнал «Художник», 1959, № 6. М. Арсланов: Путь в жизни.
 Журнал «Художник», 1971, № 10. М. Арсланов: Слово о выставке.
 Журнал «Художник», 1973, № 7. Г. Пикунова: 40 лет на сцене.
 Журнал «Агидель», Г. Пикунова: Мухамед Арсланов.
 Журнал «Эдеби Башкортостан», 1960, Р. Хайруллина, Мухамед Арсланов.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130119083311/http://www.bashopera.ru/person.8.html
 http://www.shrb.ru/painting/arslanov_rm.htm
 Картины художника Арсланова Рифхата Мухамедовича
 Театр жизни Рифхата Арсланова

Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы
Персоналии:Башкирский театр оперы и балета